kxq – codice ISO 639-3 della lingua smärky kaum